El término Bandera de Miranda puede referirse a:

 la primera bandera de Francisco de Miranda al llegar a territorio venezolano, véase bandera de Venezuela;
 la bandera de Miranda, enseña del Estado Miranda, en Venezuela;
 la bandera de Miranda, enseña de Miranda, una diputación de Cartagena, España.